Lockstädt steht für
 Lockstädt (Putlitz), ein Ortsteil von Putlitz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Lockstaedt, Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Lockstedt
 Lokstedt
 Loxstedt